Senatet kan henvise til Senatet i flere lande:
 Berlins senat
 Canadas senat
 Det kejserlige senat for Finland
 Frankrigs senat
 Republikken Polens senat
 Det romerske Senat
 Senatet (Antigua og Barbuda)
 Senatet (Amerikansk Samoa)
 Senatet (Australien)
 Senatet (Bahamas)
 Senatet (Barbados)
 Senatet (Belgien)
 Senatet (Belize)
 Senatet (Bermuda)
 Senatet (Burundi)
 Senatet (Cambodja)
 Senatet (Cameroun)
 Senatet (Colombia)
 Senatet (Dominikanske Republik)
 Senatet (DR Congo)
 Senatet (Filippinerne)
 Senatet (Gabon)
 Senatet (Grenada)
 Senatet (Haiti)
 Senatet (Jamaica)
 Senatet (Jordan)
 Senatet (Kasakhstan)
 Senatet (Kenya)
 Senatet (Lesotho)
 Senatet (Liberia)
 Senatet (Madagaskar)
 Senatet (Nigeria)
 Senatet (Nordmarianerne)
 Senatet (Pakistan)
 Senatet (Palau)
 Senatet (Polen)
 Senatet (Puerto Rico)
 Senatet (Republikken Congo)
 Senatet (Rumænien)
 Senatet (Rwanda)
 Senatet (Saint Lucia)
 Senatet (Spanien)
 Senatet (Swaziland)
 Senatet (Tjekkiet)
 Senatet (Trinidad and Tobago)
 Senatet (USA)
 Senatet (Usbekistan)
 Senatet (Zimbabwe)
 Senatet (Ækvatorialguinea)